Einfürst ist der Ortsname von

 Einfürst (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Einfürst (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern